Парцелля́ция (нов.  «разделение», реконстр. из  «частица») — многозначный термин:
 Парцелляция (синтаксис) — фигура речи, состоящая в том, что предложение интонационно делится на самостоятельные отрезки, графически выделенные как самостоятельные предложения.
 Парцелляция (экономика) — разбиение земельного участка на более мелкие участки (парцеллы).